Реч мотив може представљати више појмова:
 Мотив, појам из психологије и социологије
 Мотив (музика), мотив из науке о музичким облицима
 Мотив (хералдички), појам из хералдике